Шинсплинт (или медиальный большеберцовый стресс-синдром) — боль вдоль внутреннего края голени (большеберцовой кости) из-за воспаления тканей в области.
Обычно боль ощущается между серединой голени и голеностопным суставом.
Боль может быть тупой или острой и обычно вызывается физическими упражнениями.
Обычно боль затихает во время отдыха. Осложнения могут включать стрессовые переломы .

Шинсплинт обычно появляются из-за чрезмерной физической активности. Обычно это группы бегунов, танцоров и военнослужащих.
Основной механизм не совсем понятен.
Диагностика, как правило, основана на симптомах, а медицинская визуализация проводится для исключения других возможных причин.

Шинсплинт обычно лечится отдыхом с последующим постепенным возвращением к упражнениям.
Могут быть использованы другие меры, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), холодные компрессы, физиотерапия и компрессия.
Стельки для обуви могут помочь некоторым людям.
Операция требуется редко, но может быть сделана, если другие меры не эффективны.
Частота появления шинсплинта в группах риска колеблется от 4 до 35 %.
Встречается чаще у женщин.
Впервые он был описан в 1958 году.

Признаки и симптомы 
Шинсплинт описывается как периодическая тупая боль, иногда становящаяся сильной болью, по внутренней части нижних двух третей голени.
Боль усиливается во время упражнений, и некоторые люди испытывают отёк в области боли.
Симптомы стрессового перелома отличаются тем, что боль локализуется в месте перелома.

При переломах от голени, шинсплинт прогрессирует у женщин в несколько раз чаще.
Частично это связано с тем, что у женщин чаще встречается снижение плотности костей и остеопороз.

Причины 
Шинсплинт обычно появляются из-за чрезмерной физической активности.
Обычно это группы бегунов, танцоров и военнослужащих.

Факторы риска развития шинсплинта включают

 Плоскостопие.
 Избыточный вес.
 Чрезмерно сжатые икроножные мышцы.
 Вовлечение медиальной мышцы голени в чрезмерную активность эксцентрических мышц.
 Выполнение высокоэффективных упражнений на твёрдых поверхностях (например, бег по асфальту или бетону).

Люди, которые ранее имели шинсплинт, чаще имеют его снова.

Патофизиология 
Хотя точный механизм неизвестен, шинсплинт вызывается перегрузкой голени.
Внезапное увеличение интенсивности или частоты в уровне активности утомляет мышцы слишком быстро, чтобы должным образом помочь поглощению удара, заставляя большеберцовую кость поглощать большую часть удара.
Это напряжение связано с началом шинсплинта.

Мышечный дисбаланс, в том числе слабых основных мышц, негибкости и герметичности нижних мышц ног, в том числе икроножной, камбаловидной и подошвенной мышцы (обычно является длинный сгибатель пальцев) может увеличить вероятность шинсплинта.

Боль, связанная с шинсплинтом, вызвана разрывом волокон Шарпи, которые соединяют медиальную подошвенную фасцию через надкостницу большеберцовой кости, где она вставляется в кость.
При повторяющемся напряжении ударные силы эксцентрично утомляют подошву и создают многократный изгиб или изгиб большеберцовой кости, способствуя образованию голеней.

Воздействие усугубляется бегом в гору, под уклон, на неровной поверхности или на твёрдых поверхностях.
Неправильная обувь, в том числе изношенная обувь, также может стать причиной шинсплинта.

Диагностика 

Шинсплинт обычно диагностируются на основании анамнеза и физического обследования
Важными факторами в анамнезе являются локализация боли, то, что вызывает боль, и отсутствие судорог или онемения.

При физическом осмотре мягкое давление на голень воссоздает тип испытываемой боли.
Обычно заторонуты более 5 см длины голени.
Отёк, покраснение или слабый пульс в дополнение к симптомам шинсплинта указывают на другую причину.

Дифференциальный диагноз 
Другие потенциальные причины включают переломы напряжения, синдром компартмента, захват нервов и синдром захвата подколенной артерии.
Если причина неясна, может быть выполнена медицинская визуализация, такая как остеосцинтиграфия или магнитно-резонансная томография.
Сканирование костей и МРТ могут различать стрессовые переломы и шинсплинт.

Лечение 
Процедуры включают отдых, лёд и постепенное возвращение к деятельности.
Важно значительно уменьшить любую боль или припухлость, прежде чем вернуться к активности.
Укрепление упражнения следует проводить после того, как боль утихла, на икрах, четырехглавой и gluteals.

Для поддержания аэробной подготовки рекомендуется кросс-тренинг (например, езда на велосипеде, плавание, бокс и так далее).

Люди должны постепенно возвращаться к активности, начиная с короткого и низкого уровня интенсивности в течение нескольких недель. Следует рассмотреть возможность бега на других поверхностях, помимо асфальта, таких как трава, чтобы уменьшить силу, которую должна воспринимать нижняя нога.

Ортезы и стельки помогают компенсировать биомеханические неровности, такие как пронация, и помогают поддерживать свод стопы.
Другие консервативные вмешательства включают в себя переоснащение обуви, ортопедию, мануальную терапию, тренировку баланса (например, с использованием доски для балансировки), инъекции кортизона и добавки кальция и витамина D.

Менее распространённые формы лечения более тяжёлых случаев голени включают в себя экстракорпоральную ударно-волновую терапию (ESWT) и хирургическое вмешательство.

Операция проводится только в крайних случаях, когда более консервативные варианты были опробованы в течение как минимум года.
Однако операция не гарантирует 100 % восстановления.

Примечания 

Заболевания опорно-двигательного аппарата человека